Cottone – famiglia italiana
Basilio Cottone (1926) – generale italiano
Benedetto Cottone (1917-2018) – politico italiano
Carlo Cottone, principe di Castelnuovo (1756-1829) – politico italiano
Gaetano Cottone, principe di Castelnuovo (1714-1803) – nobile e politico italiano
Giovanni Cottone (1957) – imprenditore italiano
Giuseppe Cottone (1905-2009) – critico letterario, poeta e insegnante italiano
Giuseppe Emanuele Ventimiglia Cottone principe di Belmonte (1766-1814) – politico italiano
Mario Cottone (1960) – ex fantino italiano